Алитуски окръг (; ; ) е окръг в Южна Литва. Заема площ от 5425 km². Административен център е град Алитус.

География 
Окръгът е част от етнографската област Дзукия. На север граничи с Мариямполски и Каунаски окръзи, на североизток с Вилнюски окръг, на запад с Полша и на юг с Беларус.

През окръга протича река Неман.

Население 
Населението на окръга възлиза на 175 154 души (2009).

Демография:
 2005 – 182 851 души
 2006 – 180 786 души
 2007 – 178 955 души
 2008 – 177 040 души
 2009 – 175 154 души

Етнически състав

Преброявяне на населението през 2001 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2001 година:

Преброявяне на населението през 2011 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2011 година:

Административно деление 
Окръгът е разделен на 5 общини.

Градска община:
 Алитус
Районни общини:
 Община Алитус
 Община Лаздияй
 Община Варена
Община:
 Община Друскининкай

Фотогалерия

Източници 

Окръзи в Литва